Powelliphanta gilliesi е вид коремоного от семейство Rhytididae.

Източници 

Powelliphanta